I7, I 7 eller I-7 kan syfta på:

En processorfamilj från Intel, se: Intel Core i7
Smålands grenadjärkår
Karlskrona grenadjärregemente
Södra skånska infanteriregementet